Alessandra Benucci – nobile italiana
 Eleonora Benucci – calciatrice italiana
 Francesco Benucci – basso italiano
 Francesco Benucci – politico italiano
 Pier Filippo (Zanobi Maria) Benucci – missionario cappuccino e vescovo italiano
 Massimiliano Benucci – calciatore italiano